L'univers de Clannad, initiée par une visual novel en 2004, se compose de plusieurs jeux vidéo, de romans, de mangas et d'anime. Elle présente de nombreux personnages évoluant dans ces diverses itérations. Cet article présente les personnages de Clannad.

Personnages principaux 
 est le protagoniste de Clannad. Il sèche les cours, et passe ses nuits dehors, ce qui lui vaut une réputation de délinquant. Depuis la mort de sa mère Atsuko dans un accident de voiture, il vit seul avec son père, avec qui il se dispute trop souvent. Joueur de Basketball, il fut contraint d'arrêter lorsque son père le blessa à l'épaule au cours d'une dispute. Depuis, il est devenu très distant avec son père. Il dégage une image de rebelle et plutôt méchante, mais possède en fait un bon cœur. Il est très loyal, et n'hésite pas à passer beaucoup de temps à aider ses amis.

 est l'héroïne principale de Clannad. À cause d'une maladie qui dura neuf mois, elle redouble sa  de lycée : elle se sent donc seule car tous ses amis ont quitté le lycée. C'est dans ces circonstances qu'elle sympathise avec Tomoya, qu'elle rencontre le jour de la rentrée sur le chemin du lycée. Elle a le désir de recréer le club de théâtre du lycée, mais elle n'a pas vraiment confiance en elle et a souvent besoin d'aide pour se motiver. Tomoya l'aide donc à recruter des élèves pour le reformer.

 est une fille au caractère fort. Tomoya et Kyō étaient dans la même classe en , et malgré le fait qu'ils soient cette année dans des classes différentes, ils sont toujours amis. Elle est la déléguée de sa classe, et est réputée bonne cuisinière. Elle est très protectrice envers sa sœur jumelle, Ryô. Son animal de compagnie, , est un bébé sanglier. Elle va au lycée en scooter, malgré le fait que ce soit interdit. Elle est aussi amoureuse de Tomoya.
 
 est la sœur jumelle de Kyō. Elle est très timide et est plutôt mauvaise cuisinière.
Elle aime Tomoya et est aussi déléguée de sa classe.

 est une fille de  dans une classe différente de celle de Tomoya. Ses excellents résultats sur les examens nationaux la dispensent de cours. De ce fait, elle passe beaucoup de temps à la bibliothèque à lire. Très timide, elle est très peu sociable, et n'a pas d'amis. Elle joue du violon durant son temps libre. Il s'avère qu'elle est une amie d'enfance de Tomoya, qu'il avait perdue de vue.

 est une fille de  qui vient d'être transférée au lycée. On dit qu'elle est violente, et qu'elle a causé de nombreux problèmes dans le passé. Rumeurs vérifiées alors qu'elle met hors d'état quelques délinquants de son ancien lycée venus embêter le monde. Elle souhaite rompre avec cette image de fille violente, mais sa force et ses capacités rendent la chose difficile. Elle a un petit frère, .

 est une lycéenne en . Elle est souvent vue seule, et passe ses journées à sculpter des étoiles de mer dans du bois, pour les donner en cadeaux aux autres élèves. Elle voue un véritable culte aux étoiles de mer, et ne peut s'empêcher de rêver sur place lorsqu'elle en voit ou qu'elle y pense, Tomoya en profite souvent pour lui faire de mauvaises blagues.

 est le meilleur ami de Tomoya. Ils ont le même caractère délinquant si ce n'est que Youhei est beaucoup plus grande gueule et gamin. Il passe son temps à faire et dire n'importe quoi, ce qui a le don d'énerver Kyou ou encore Tomoyo qui prennent un malin plaisir à le corriger lorsqu'il le faut. Cependant, c'est un très bon ami et il sait aider Tomoya lorsqu'il le faut. Il vit dans le dortoir pour garçons de Misae où Tomoya vient souvent lui rendre visite. Il a une petite sœur appelée Mei qui vient parfois lui rendre visite.

Voir aussi 
 Clannad (visual novel)

Clannad
Clannad